Rottalbahn steht für:
 Bahnstrecke Laupheim West–Schwendi in Baden-Württemberg
 Bahnstrecke Passau–Neumarkt-Sankt Veit in Bayern

Siehe auch:
 Rottal